appartenenti alla Congregazione cassinese – una delle congregazioni monastiche di diritto pontificio costituenti l'Ordine di San Benedetto.
Cassinesi – abitanti di Cassina Rizzardi
Cassinesi – abitanti di Cassina Valsassina
Cassinesi – abitanti di Cassina de' Pecchi
Cassinesi – abitanti di Cassine